Månsson est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arne Månsson (1925–2003), joueur puis entraîneur de football suédois ;
 Claes Månsson (né en 1950), acteur suédois ;
  (1872–1938), homme politique suédois ;
  (1864–1933), artiste suédois ;
  (1866–1935), femme politique suédoise ;
 Olof Månsson (1490–1557), religieux et écrivain suédois.

Notes et références